Localizzazione, in linguistica e scienza della traduzione, l'insieme delle tecniche per rendere fruibile al meglio un prodotto o un testo in una determinata area
 Localizzazione, in informatica, i processi di adattamento di un prodotto, pensato e progettato per un mercato o un ambiente definito, ad altri mercati o ambienti
 Localizzazione, nella produzione di film e serie televisive, le tecniche di traduzione e distribuzione di una pellicola cinematografica
 Localizzazione, in economia, concetto opposto a quello di globalizzazione
 Localizzazione, in algebra, procedimento della teoria degli anelli
Problema di localizzazione, tipologia di problemi di ricerca operativa

Altro
Principio di localizzazione di Cantor
Geolocalizzazione